Stewart Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Stewart Township (Barnes County, North Dakota)
 Stewart Township (Kidder County, North Dakota)
 Stewart Township (Pennsylvania)
 Stewart Township (South Dakota)